Schanskapel of Sint-Odakapel (Boshoven), een kapel in de Nederlandse gemeente Weert
 Schanskapel (Budschop), een kapel in de Nederlandse gemeente Nederweert
 Schanskapel  (Wijer), een kapel in de Belgische gemeente Nieuwerkerken